Camera dei comuni – assemblea parlamentare presente in varie nazioni
 Camera dei comuni – componente del parlamento del Canada
 Camera dei comuni – componente del parlamento del Regno Unito
 Camera dei comuni – antico componente del parlamento siciliano del Regno di Sicilia dal 1812 al 1816 e dal 1848 al 1849.